Това е списък на обектите, обявени за културно наследство на Северна Македония, Регистъра на културно наследство на Управата за защита на културното наследство (УЗКН). Към 30 септември 2014 г. за културно наследство се обявени 1235 обекти и места.

Бележки